Swamplord — дебютный студийный альбом финской мелодик-дэт-метал-группы Kalmah, выпущенный в ноябре 2000 года лейблом Spikefarm Records.

Японское издание альбома содержит 2 бонус-трека, взятых с демо-альбома Svieri Obraza. В 2008 году альбом был переиздан на двух CD вместе с They Will Return.

Список композиций

Участники записи 
 Антти Кокко — соло-гитара
 Пекка Кокко — ритм-гитара, вокал
 Алтти Ветеляйнен − бас-гитара
 Паси Хильтула — клавишные
 Петри Санкала — ударные

Примечания 

Дебютные альбомы 2000 года
Альбомы Kalmah
Альбомы Century Media Records